Lumberton kan syfta på:

 Lumberton, Mississippi
 Lumberton, North Carolina
 Lumberton, Texas